О́льга И́горевна Жи́това (до 2003 — Па́льчикова) (р. 25 июля 1983 года, Иркутск) — российская волейболистка, член национальной сборной в 2006 году. Чемпионка мира 2006. Центральная блокирующая. Заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Ольга Пальчикова родилась в спортивной семье. Её отец — Игорь Андреевич Пальчиков — мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике (толкание ядра), мама — Татьяна Николаевна — мастер спорта также по лёгкой атлетике. Волейболом Ольга начала заниматься в Иркутске в 1993 году. Первый тренер — Т. М. Новосёлова. Выступала за команды: 1999—2005 — «Электросвязь»/«Ангара» (Иркутск), 2005—2010 — «Динамо-Янтарь» (Калининград/Москва) (до 2006 — «Динамо» Московская область), 2010—2012 — «Омичка» (Омск), 2012—2013 — «Тюмень»-ТюмГУ (Тюмень), 2013—2014 — «Динамо» (Москва).

В составе подмосковного «Динамо» волейболистка стала бронзовым призёром чемпионата России 2006. По итогам этого чемпионата стала лучшей блокирующей среди всех игроков суперлиги. В сезоне-2013/14 выиграла с московским «Динамо» Кубок России и серебряную медаль чемпионата страны.

После окончания сезона 2013/14 Ольга Житова объявила о перерыве в своей игровой карьере.

Сборная России 
В 2006 году Ольга Житова в составе сборной России по волейболу стала чемпионкой мира и серебряным призёром Гран-при. В конце 2006 года спортсменке было присвоено звание заслуженный мастер спорта России.

Источники 
 Альманахи Всероссийской федерации волейбола

Ссылки 
 Биография
 Профиль Ольги Житовой на сайте ЖВК «Динамо» Москва
 Страница на сайте ФИВБ

Волейболисты России
Чемпионы мира по волейболу
Заслуженные мастера спорта России
Игроки ВК «Омичка»
Игроки ЖВК «Тюмень»
Игроки ЖВК «Динамо» Москва